Азербайджа́нские желе́зные доро́ги () — национальный оператор сети железных дорог Азербайджана.

История 
До 1991 года Азербайджанская железная дорога организационно состояла из трех отделений (Бакинское, Гянджинское и Нахичеванское). После обретения независимости Азербайджана, и отделения его железных дорог от структуры МПС СССР были проведены реформы по организационной структуре. 

Из трех отделений два (Бакинское и Гянджинское) были ликвидированы и переданы в прямое управление службы движения. Кроме того, взамен ранее существовавших главных управлений служб локомотивного, вагонного хозяйства, службы пассажирских перевозок были созданы производственные объединения — ПО, к которым перешла инфраструктура, ранее принадлежавшая службам. Все локомотивные депо были введены в состав ПО «Локомотив». 

Летом 2009 года осуществлена реорганизация, в результате которой Азербайджанская Государственная железная дорога была функционально заменена на АЖД.

Технические характеристики 
 Общая протяженность железных дорог — 2125 км.
 Из них двухпутные — 800 км.
 развернутая длина — 2995 км.
 Электрифицировано (постоянный ток 3КВ) — 1278 км.
 Электрифицировано (переменный ток 25КВ) — 499 км (в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс).
 автоматической блокировкой оборудованы — 1600 км.

Структура 
Организационная структура АЖД состоит из руководства (начальник железной дорроги, заместители, главный инженер), объединений, производственных объединений — ПО, служб и предприятий.

Объединения:
 Управление перевозочными процессами
 Материально-технического снабжения
 Рабочего снабжения

Производственные объединения:
 ПО «Локомотив»
 ПО «Вагонсервис»
 ПО «Путевое хозяйство»
 ПО «Электроснабжения»
 ПО «Сигнализации и Связи»

Службы:
 Финансов
 Международных отношений
 Статистики и Экономического планирования
 Тарифов и Транспортного сервиса
 Технической
 Экономики и Труда
 Безопасности
 Санитарно-медицинской

Предприятия:
 Завод железобетонных конструкций
 Вагоноремонтный завод
 Гравийный завод
 Рельсосварочный поезд
 Главная дистанция водоснабжения
 Эксплуатации гражданских сооружений
 Технического снабжения

В состав АЖД, также на правах дорожного предприятия входила Бакинская ДЖД до её ликвидации в 2009 году.

Подвижной состав

Находящиеся в эксплуатации

Снятые с эксплуатации

Маршруты 
Имеется регулярное пассажирское сообщение с Россией, Украиной, Грузией и Ираном. Все поезда международного сообщения прибывают и отправляются с Бакинского вокзала. Поезд № 15/16 сообщением Нахичевань — Тебриз —Тегеран — Мешхед азербайджанского формирования отправляется и прибывает на железнодорожный вокзал города Нахичевани.

По состоянию на апрель 2018 года налажено регулярное сообщение с городами Москвой, Тбилиси, Киевом, Тебризом, Тегераном, Мешхедом, Ростовом-на-Дону, Акстафой, Газахом, Сумгаитом, Горадизом, Астарой и др. После запуска в промышленную эксплуатацию транспортного коридора Баку — Тбилиси — Карс планируется открытие маршрутов в турецкие города Карс и Стамбул.

4 марта 2023 года открыто железнодорожное сообщение по маршруту Баку — Габала — Баку.

Баку — Тбилиси — Карс 

Введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Вследствие реализации проекта соединены железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции. Построена железнодорожная линия от станции Ахалкалаки (Грузия) до железнодорожной станции в городе Карс (Турция). Примерная стоимость проекта оценивается в 800 млн. долларов США. На начальной стадии по дороге планируется перевозить до 10 млн т. грузов, с дальнейшем увеличением грузопотоков до 25 млн т. в ближайшей перспективе.

Границы железных дорог 
  Грузинская железная дорога (Беюк-Кясик — Гардабани, одинаковая колея, постоянный ток 3 кВ, в Беюк-Кясике построена станцию стыкования постоянного с грузинской стороны и переменного токов с азербайджанской стороны).
  Иранские железные дороги (Джульфа — Джульфа-Иранская, Астара — Астара-Иранская, разрыв колеи 1520/1435 мм).
  Северо-Кавказская железная дорога (Ялама — Самур, одинаковая колея, постоянный ток 3 кВ).
  Туркменские железные дороги (Алят — Туркменбашы, одинаковая колея, паромная переправа).

Проекты

Развитие скоростного движения 
Проектом предусматривается, создание скоростного движения от Баку до Беюк-Кясика (граница с Грузией) с перспективой создания общего скоростного коридора Азербайджан — Грузия — Турция. На основе международного тендера, ТЭО проекта провели южнокорейские компании, и они же выиграли тендер на проектирование. Предлагается три вида выполнения проекта, строительство отдельной скоростной линии от Баку до Беюк-Кясика, строительство дополнительных путей на уже существующем участке Баку — Беюк-Кясик, и модернизация существующей линии Баку — Беюк-Кясик для скоростного движения. Проект строительства отдельной линии был отвергнут, как чрезмерно дорогостоящий и нерентабельный. В ходе переговоров и консультаций, выбор наиболее вероятно падет на третий вариант, предусматривающая модернизацию существующих железных дорог для скоростного движения. По этому проекту, изначальная скорость пассажирских поездов на линии будет 120 км/ч, далее 160км/ч, и в конечном итоге более 200км/ч. По проекту предусматривается дальнейшее развитие скоростного движения, с подключением к нему железных дорог Грузии и Турции, для создания единого международного скоростного коридора, из Кавказа в Европу. В дальней перспективе, с увеличением пассажиропотоков, намечается также увеличение скорости движения до 300км/ч, со строительством дополнительных путей.

ТРАСЕКА (транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия) 
В проекте предполагается задействовать маршрут Баку — граница Грузии, длина которого составит 503 километра .

Север — Юг 

В 2000 году между Россией, Индией и Ираном было заключено соглашение о международном транспортном коридоре «Север — Юг». Азербайджан присоединился к этому проекту в 2005 году. Этот транспортный коридор является совокупностью транспортно-информационных магистралей от Индии и Омана посредством моря, затем через Иран, Каспийский регион, в Россию и в обратном направлении. По расчетам экспертов, пропускная способность МТК «Север-Юг» составит на первых порах до 10 миллионов тонн грузов в год.

Имеется несколько маршрутов следования грузов с использованием разных видов транспорта, один из них так называемая «западная ветвь»: направление Астрахань — Махачкала — Самур, далее по территории Азербайджана с выходом в Иран через пограничную станцию Астара. Или от Самура через территории Азербайджана и Армении с выходом в Иран через пограничную станцию Джульфа.

На территории Азербайджана проект предполагает строительство пограничного моста Астара (Иран) — Астара (Азербайджан), пограничной станции, 8,5 км путей, а также пункта смены колесных пар и другой инфраструктуры в Азербайджане. На реализацию проектов в Азербайджане необходимо около 21 млн долларов. Пограничный переход открылся в марте 2017 года.

Другие проекты 
В 2018 году правительством Азербайджана было выделено 30 миллионов манатов на строительство однолинейной железнодорожной ветки Ляки — Габала. На участке длиною в 43 километра, из которых 20 приходится на горную местность, было возведено 122 инженерных сооружения (водоотводы, тоннели, мосты). На территории Агдашского района, у села Караган-Шыхляр была построена железнодорожная станция Агдаш, а на территории Габалинского международного аэропорта — железнодорожный вокзал. Маршрут Баку — Габала обслуживается скоростными поездами. Открытие дороги состоялось 15 мая 2021 года.

В середине 2019 года было объявлено о планах строительства 57-километровой железной дороги от станции Худат до зимнего курорта «Шахдаг» в Гусарском районе. Выбор консультанта для проектирования дороги предусмотрен до конца 2019 года.

24 ноября 2020 года было выделено 5 миллионов манатов на первоначальный этап восстановления 45 километров железной дороги на участке Барда — Агдам. Из них необходимо собственно восстановить участок Кючарли ― Агдам, а также провести капитальный ремонт восстановленного перегона Барда ― Кючарли. Ведутся строительные работы. На май 2022 года строительство завершено на 44 %.

С 2010-х годов ведётся поэтапный переход электрифицированных линий Азербайджанских железных дорог на переменный ток 25 кВ, для чего начата закупка произведённых в Казахстане электровозов AZ4A и AZ8A. К декабрю 2020 года на переменный ток был переключён участок Уджары ― Бёюк-Кясик со строящейся веткой Ляки ― Аэропорт Габала, в результате чего были построены одна постоянная (Бёюк-Кясик) и две временные (Уджары и Алабашлы) станции стыкования. Планируется поэтапный перевод на 25 кВ Апшеронского куста, а также центрального и южного ходов ADY.

Перевозка грузов 
Контейнерные перевозки осуществляются дочерней компанией АЖД «ADY Container».

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Азербайджане
 Азербайджанская железная дорога
 Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс
 Узкоколейные железные дороги в Азербайджане
 Электропоезда Баку — Сабунчи — Сураханинской электрифицированной железной дороги
 Закавказская железная дорога
 Транспорт в Азербайджане
 День работников азербайджанской железной дороги

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Министерства Транспорта Азербайджана

Литература 
 
 
 

Железнодорожный транспорт Азербайджана
Транспортные компании Азербайджана
Появились в 1991 году в Азербайджане